Tading steht für:

 Tading (Forstern), Gemeindeteil der Gemeinde Forstern im Landkreis Erding in Bayern
 Tading (Xaitongmoin), Gemeinde im Kreis Xaitongmoin im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China
 Tading Gewog, Gewog im Distrikt Samtse in Bhutan